Puchar Króla Tajlandii 1981 – czternasta edycja Pucharu Króla Tajlandii, odbyła się  w dniach od 9 listopada do 24 listopada 1981 roku w Bangkoku, oraz częściowo w Chon Buri i Lop Buri. W finale zwyciężyła jedna z drużyn reprezentujących gospodarzy,  którzy podobnie jak kilku poprzednich sezonach, wystawili do rywalizacji aż dwa zespoły. Był to pierwszy sezon w historii, w którym wystąpił polski klub. Zaszczyt ten przypadał Polonii Warszawa, która ostatecznie zajęła w turnieju trzecie miejsce.

Uczestnicy 
  August 1st (debiutant)
 
 
 
  (debiutant)
 
  (debiutant)
  Polonia Warszawa (debiutant)
 
  Tajlandia A
  Tajlandia B
  Wollongong Wolves (debiutant)

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały 

 Organizatorzy zadecydowali o zorganizowaniu dwumeczów w ramach półfinałów.

Pierwsze mecze

Rewanże

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZ SEZONU 1981:

Tajlandia
CZWARTY TYTUŁ

Uwagi

Bibliografia 
 King's Cup 1981 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 30 listopada 2017].

 
1981 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Sport w Chon Buri
Tajlandia w XX wieku
1981 w Azji